Comuna Bar (în /Општина Бар) este o unitate administrativă de gradul întâi din Muntenegru. Reședința sa este orașul Bar

Demografie
1948 - 21.487
1953 - 23.009
1961 - 24.587
1971 - 27.580
1981 - 32.535
1991 - 37.321
2003 - 40.037

Localități
Arbnež • Bar • Bartula • Besa • Bjeliši • Bobovište • Boljevići • Braćeni • Brijege • Brca • Bukovik • Burtaiši • Ckla • Čeluga • Dabezići • Dedići • Dobra Voda • Donja Briska • Donji Brčeli • Donji Murići • Dračevica • Dupilo • Đenđinovići • Đuravci • Đurmani • Gluhi Do • Godinje • Gornja Briska • Gornji Brčeli • Gornji Murići • Grdovići • Gurza • Karanikići • Komarno • Koštanjica • Krnjice • Kruševica • Kunje • Livari • Limljani • Lukići • Mala Gorana • Mali Mikulići • Mali Ostros • Marstijepovići • Martići • Mačuge • Miljevci • Mišići • Ovtočići • Orahovo • Papani • Pelinkovići • Pečurice • Pinčići • Podi • Polje • Popratnica • Seoca • Sozina • Sotonići • Stari Bar • Sustać • Sutomore • Šušanj • Tejani • Tomba • Tomići • Trnovo • Tuđemili • Turčini • Utrg • Velembusi • Veliki Mikulići • Veliki Ostros • Velja Gorana • Velje Selo • Virpazar • Zagrađe • Zaljevo • Zankovići • Zgrade • Zupci